Reduktor mechaniczny
 Reduktor ciśnienia
 Reduktor szlifów
 Reduktor (chemia)